Масанет-де-Кабреньс (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 67,9 км². Население составляет 728 человек по состоянию на 2010 год.

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina web de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya
  Web sobre Maçanet de Cabrenys
 Informació turística

Муниципалитеты Жироны